Nerli ist der Nachname folgender Personen: